Sport:
 Philips Sport Vereniging uit Eindhoven; zie:
 Federatie van Philips Sport Verenigingen, de overkoepelende organisatie
 PSV (voetbalclub), de profvoetbalvereniging
 PSV (vrouwenvoetbal), voorheen PSV/FC Eindhoven
 PSV/av, de amateurtak van de profvoetbalvereniging
 PSV Atletiek, de voormalige atletiekclub
 PSV Handbal, de handbalvereniging van Eindhoven
 PSV Honk- en Softbalvereniging, de honkbalvereniging
 PSV Korfbal, de korfbalvereniging
 PSV Zwemmen en waterpolo, de zwem- en waterpolo-vereniging van Eindhoven 
 Rugbyclub Eindhoven PSV, de rugbyvereniging
 Volleybalclub Eindhoven PSV, de volleybalvereniging
PSV Eindhoven (Superleague Formula), een raceteam
KPSV, een Belgische voetbalclub uit Peer
PSV Chemnitz, een Duitse voetbalclub
PSV Nickerie, een Surinaamse voetbalclub
PSV Team für Wien, een Oostenrijkse voetbalclub uit Wenen

Overig:
Progressieve Surinaamse Volkspartij, een Surinaamse politieke partij
PlayStation Vita, een draagbare spelcomputer van Sony
Port, sherry en vermout, een in de horeca gebruikelijke afkorting voor versterkte wijnen
 Pilot Station Vessels, loodsboot die permanent voor de kust gestationeerd is.